Имя Людовик II имели следующие европейские правители:

 Людовик II Косноязычный или Заика (846—879) — король Западно-Франкского королевства (Франции) (877 — 879), из Каролингов
 Людовик II Немецкий (804/805-876) — король Баварии (817 — 843), король Восточно-Франкского королевства (Германии) (843 — 876) из Каролингов.
 Людовик ІI (825 — 875) — король Италии (843—875), король Прованса (863—875), император Франкской империи (855—875). Из рода Каролингов.
 Конде, Людовик II Бурбон (1621—1686) — принц Конде.
 Людовик II Анжуйский (1377—1417) — граф Анжу, Мэна, Прованса.
 Людовик III Молодой (835—882) —  король Аквитании (под именем Людовик II) в 852—855 годах, король Франконии, Тюрингии и Саксонии с 865 года, король Баварии с 880 года, король Лотарингии с 876 года (династия Каролингов)
 Людовик II Мальский (1330—1384) — граф Артуа и Бургундии из династии Дампьеров (а также граф Фландрии, Невера, Ретеля как Людовик III)
 Людовик II (граф Невера) (ок. 1304—1346) — граф Фландрии, Невера (а также Ретеля как Людовик I) из династии Дампьеров
 Людовик II де Блуа-Шатильон (ок. 1344—1372) — граф Блуа и Дюнуа с 1346, правитель графства Суассон в 1360-1367.
 Людвиг II (1845—1886) — король Баварии
 Людвиг II Строгий, герцог Верхней Баварии в 1253—1294 годах (династия Виттельсбахов)
 Лайош II Ягеллон — король Венгрии и Чехии (как Людовик) в 1516—1526 гг.